Джин Баттен (; 15 вересня 1909 — 22 листопада) — новозеландська жінка-пілот, що встановила кілька рекордів перельотів. Командор ордену Британської імперії, золотої авіаційної медалі ФАІ.
 Гвін Баттен — британська веслувальниця
 Міріам Баттен — британська веслувальниця
 3931 Баттен — астероїд